Caldas de Reis kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caldas de Reis (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Caldas de Reis (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar